Plusieurs ministères portent le nom de ministère de la Santé et du Bien-être à travers le monde :
 le , en Corée du Sud ;
 le ministère de la Santé et du Bien-être, au Japon ;
 le ministère de la Santé, en forme longue le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports, aux Pays-Bas ;
 le ministère de la Santé et du Bien-être, à Taïwan ;

Voir aussi